A competição de pista longa individual masculino do salto de esqui nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi disputada no Centro de Salto de Esqui Alpensia em Pyeongchang nos dias 16 e 17 de fevereiro.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados

Qualificação
A prova qualificatória ocorreu em 16 de fevereiro. Classificam-se à primeira rodada os 50 melhores saltadores.

Final
50 atletas participam da primeira rodada, dos quais 30 avançam para a rodada final.

Individual em pista longa